Luigi Asioli (1778-1815) – cantante italiano
Luigi Asioli (1817-1877) – pittore italiano